Kroher ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kroher (1859–1943), deutsche Autorin und volkskundliche Sagenforscherin
 Jakob Kroher (1863–1958), deutscher Jurist und Politiker